Luiz Briquet é um ártista gráfico brasileiro, especialista em todo tipo de técnicas de animação tais como 2D, 3D, Stop motion. Luiz se inicia como profissional em 1962 aos 16 anos de idade quando é ensinado por Guy Lebrun. Desde então participou em diversos filmes publicitários e criou diversas personagens. É propritário da empresa Briquet estúdios,

Ligações externas 
 

Animadores do Brasil